Der Rogers Cup 2016 war ein WTA-Tennisturnier in Montreal. Das Hartplatzturnier der Premier-5-Kategorie war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 23. bis 31. Juli 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2016 fand vom 23. bis 25. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Montreal